Гран — застаріла одиниця маси, що використовувалась у аптекарські практиці до введення метричних мір.

Персоналії 
 Даніель Гран (1694—1757) — австрійський художник епохи пізнього бароко.

Топонім

Гран, Ґран () — муніципалітет у регіоні Рона-Альпи, департамент Дром
 Гран, Ґран () — муніципалітет у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон

Гран — громада в кантоні Во